Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Hong Kong Tennis Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl sesterský pár složený z Karolíny a Kristýny Plíškových, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený francouzsko-kazašský pár Alizé Cornetová a Jaroslava Švedovová, který ve finále zdolal španělsko-slovinské turnajové jedničky Laru Arruabarrenovou s Andrejou Klepačovou výsledkem 7–5 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Lara Arruabarrenová /  Andreja Klepačová (finále)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  Liang Čchen /  Wang Ja-fan (semifinále)
  'Alizé Cornetová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2015
WTA Tour 2015